La pédiculose peut désigner :
 la pédiculose du cuir chevelu,
 la pédiculose corporelle,
 la pédiculose du pubis.